Sedução
Ou ainda:
Sedução - Qualquer Coisa a Respeito do Amor - filme de 1974 dirigido por Fauzi Mansur
Sedução (telenovela) - produção portuguesa de 2010

Desambiguação